Ciechomin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Ciechomin, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Ciechomin, un village dans la voïvodie de Lublin.